Enova steht u. a. für:

 Enova Energy, australischer Anbieter für Strom aus erneuerbaren Energien
 Enova Facilities Management Services, französisch-arabischer Facility Manager
 Enova International, amerikanischer Finanzdienstleister
 Enova SF, norwegisches Staatsunternehmen
 eNova Strategiekreis, deutsche Plattform zur Unterstützung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität 
 Enova Systems, amerikanischer Elektroautohersteller und -zulieferer
 Énova, Gemeinde in der Provinz Valencia (Spanien)